Halász László (1828–?) szobrászművész
 Halász László (1905–2001) karmester, operaház-igazgató
 Halász László (1912–1983) gépészmérnök
 Halász László (1930–1997) evezős, olimpikon
 Halász László (1932–2000) színművész, komikus
 Halász László (1933. december 7.) művészetpszichológus
 Halász László (1959) kerékpárversenyző, edző
 Halász László (1964) sportrepülő, vitorlázórepülő